Osoby noszące nazwisko Ilunga:
 Badibanga Ilunga (ur. 1972) – kongijski piłkarz
 Danyo Ilunga (ur. 1987) – niemiecki kickbokser pochodzenie kongijskiego
 Didier Ilunga-Mbenga (ur. 1980) – belgijski koszykarz pochodzenia kongijskiego
 Hérita Ilunga (ur. 1982) – kongijski piłkarz
 Sylvestre Ilunga (ur. 1947) – kongijski polityk
 Yves Diba Ilunga (ur. 1987) – kongijski piłkarz